Panasonic Toyota Racing je nekdanje moštvo v Formuli 1, ki je nastopalo med sezonama  in .

Japonsko podjetje Toyota je imelo stoodstotni lastniški delež v moštvu, a je bil njegov sedež v nemškem mestu Köln, kjer si je Toyota že prej ustanovila hčerinsko podjetje za motošport.

V osmih letih nastopanja v Formuli 1 moštvo ni doseglo nobene zmage, a se je na petih dirkah uvrstilo na drugo mesto – trikrat je ta uspeh dosegel Jarno Trulli, dvakrat pa Timo Glock.

Moštvo je imelo eden največjih proračunov v motošportu, saj je bila Toyota v tem času največji proizvajalec avtomobilov v svetu. Zaradi pomanjkanja zmag so bili pri Toyoti deležni številnih kritik ter so novembra 2009 sporočili, da v  ne bodo nastopali v Formuli 1, ne kot samostojno moštvo ne kot dobavitelj motorjev moštvu Williams, ki je od  dirkalo s Toyotinimi motorji.

Dosežki 
  : 10. mesto v konstruktorskem prvenstvu, 2 točki
  : 8. mesto v konstruktorskem prvenstvu, 16 točk
  : 8. mesto v konstruktorskem prvenstvu, 9 točk
  : 4. mesto v konstruktorskem prvenstvu, 88 točk
  : 6. mesto v konstruktorskem prvenstvu, 35 točk

Popoln pregled rezultatov 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

Toyota
Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Dobavitelji motorjev Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 2002
Športna moštva, razpuščena leta 2009